Диколовка () — деревня в Терюхском сельсовете Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 6 км от остановочного пункта Диколовка (на линии Гомель — Чернигов), 34 км на юг от Гомеля.

Гидрография 
На реке Немыльня (приток реки Сож).

Транспортная сеть 
Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Старые Яриловичи — Гомель. Планировка состоит из криволинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад, к южной части которой присоединяется короткая улица. Застройка двусторонняя, деревянная, усадебного типа.

История 
По письменным источникам известна с XVIII века как деревня рядом с рудником, где добывалось железо для местных нужд. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1773 году в Гомельской волости Рогачёвской провинции. В 1788 года существенно расширил свою деятельность рудник, владение фельдмаршала, графа П.А. Румянцева-Задунайского. В 1816 году в составе Климовской экономии Гомельского поместья. В 1834 году владение фельдмаршала князя И.Ф. Паскевича. С 1880 года действовал хлебозапасный магазин. Согласно переписи 1897 года располагалась в Марковичской волости. В 1909 году 666 десятин земли.

В 1926 году отделение связи, в Портновском сельсовете Носовичского района Гомельского округа. В 1930 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны 28 сентября 1943 года освобождена от немецкой оккупации. 27 жителей погибли на фронте. В 1959 году в составе совхоза «Социализм» (центр — деревня Терюха).

Население

Численность 
 2004 год — 44 хозяйства, 64 жителя

Динамика 
 1773 год — 14 дворов
 1788 год — 89 жителей
 1816 год — 24 двора
 1834 год — 33 двора, 203 жителя
 1897 год — 63 двора, 424 жителя (согласно переписи)
 1909 год — 69 дворов, 466 жителей
 1926 год — 76 дворов
 1959 год — 342 жителя (согласно переписи)
 2004 год — 44 хозяйства, 64 жителя

Галерея

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Гомельского района